Pachythelia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av John Obadiah Westwood 1848. Pachythelia ingår i familjen säckspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Säckspinnare
Pachythelia